Малиновка Вторая — название населённых пунктов в России:

 Малиновка Вторая — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Малиновка Вторая — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.

См. также 
 Малиновка
 Малиновка Первая